het Kleistpark in Frankfurt an der Oder
het Heinrich-von-Kleistpark in Berlijn
metrostation Kleistpark in Berlijn